Черами:

 Черами — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Энна.
 Черами, Винченцо (род. 1940) — знаменитый итальянский писатель и сценарист.
 Черами, Пино (1922—2014) —итальянский, а затем бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.